В списке представлены населённые пункты городского округа Озёры Московской области. Перечень населённых пунктов, их наименование и тип даны в соответствии с Законом Московской области от 05.05.2015 № 71/2015-ОЗ «О границе городского округа Озеры». 

На территории городского округа Озёры находятся 60 населённых пунктов: 1 город, 2 посёлка, 13 сёл и 44 деревни.

Примечания 

Озёры